Ay eller AY kan syfta på: 

 Ay (farao) – en egyptisk farao
 AY – IATA:s flygbolagskod för Finnair

Geografi

Frankrike 

 Ay-sur-Moselle, kommun, departementet Moselle i regionen Grand Est, 
 Ay, Marne, kommun, departementet Marne i regionen Grand Est, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar